Апертура 2009 () — первая половина 80-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте Ассоциации футбола Аргентины
 Чемпионат Аргентины 2009/10 на rsssf.com

2009
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2009 году